Mazan peut désigner :

Patronyme 

 Lucien Mazan, dit Lucien Petit-Breton, coureur cycliste et vainqueur du Tour de France en 1907 et 1908.

Géographie

Toponymes 
En France :
 Mazan, Vaucluse
 Mazan-l'Abbaye, Ardèche

Cours d'eau 
En France :
 Le Mazan, affluent du Vernason ()
 Le Mazan, affluent de la Vilaine ()

Pseudonyme 
 Mazan, nom de plume de Pierre Lavaud (né en 1968), auteur de bande dessinée

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France